Сиби́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от наименования региона Сибирь.

Россия 
 Сибирская улица — улица в Архангельске.
 Сибирская улица — улица в Иркутске.
 Сибирская улица — улица в Красноярске.
 Сибирская улица — улица в Липецке (Ссёлки).
 Сибирская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Сибирская улица — улица в Новосибирске.
 Сибирская улица — улица в Перми.
 Сибирская улица — улица в Самаре.
 Сибирская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Томске:
 Сибирская улица — улица в Советском районе; 
 Сибирская улица — улица в Дзержинском.
 Сибирская улица — улица в Тюмени.
 Сибирская улица — улица в Уфе, ныне Улица Мингажева.

Украина 
 Сибирская улица — улица в Днепре.
 Сибирская улица — улица в Харькове.
 Сибирская улица — улица в Черновцах.

Примечания